Agadez (regio), een departement van Niger
Agadez (stad), de hoofdstad van het departement
Het Sultanaat Agadez, een historisch sultanaat